, è un cognome russo di vari personaggi

 Nikolaj Larionov – ex calciatore sovietico
 Igor' Nikolaevič Larionov – hockeista su ghiaccio 
 Michail Fëdorovič Larionov – pittore 
 Vsevolod Dmitrievič Larionov – attore
 Ivan Petrovič Larionov – compositore, letterato 
 Nikita Larionovič Larionov – scrittore 
 Anna Dmitrevna Larionova – attrice 
 Ol'ga Nikolaevna Larionova – scrittrice